

Persone 
 Atanasio Cruz Aguirre – politico uruguaiano e presidente dell'Uruguay dal 1864 al 1865
 Diego Aguirre – calciatore e allenatore uruguaiano
 Esperanza Aguirre – politico spagnolo
 Francisco Aguirre – vescovo cattolico e giurista spagnolo
 Francesco d'Aguirre (1682-1753) – giureconsulto siciliano
 Francisco de Aguirre (1500-1580) – conquistatore spagnolo
 Gregorio María Aguirre y García – cardinale spagnolo
 Javier Aguirre – calciatore e allenatore di calcio messicano
 Jeinkler Aguirre – tuffatore cubano
 José Aguirre (1630-1699) – teologo e canonista spagnolo
 José Antonio Aguirre (1903-1960) – politico basco
 José María Aguirre (1783-1847) – patriota argentino
 Juan Aguirre – musicista spagnolo
 Julián Aguirre (1869-1924) – musicista argentino
 Koldo Aguirre – calciatore e allenatore spagnolo e basco
 Lope de Aguirre (1510 circa–1561) – conquistatore spagnolo
 Mark Aguirre – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Nataniel Aguirre (1842-1888) – scrittore boliviano
 Pedro Aguirre Cerda (1879-1940) – politico, avvocato ed educatore cileno, presidente del Cile dal 1938 al 1940

Altro 
 Aguirre, furore di Dio (Aguirre, der Zorn Gottes) – film del 1972 diretto da Werner Herzog
 Aguirre – album dei Popol Vuh del 1975, colonna sonora del film Aguirre, furore di Dio
 BAP Aguirre (CH-84) – unità portaelicotteri della Marina Peruviana